Nowaki peut désigner :

Toponymie
 en Pologne :
 Nowaki, village de la voïvodie de Mazovie
 Nowaki, village de la voïvodie d'Opole
 Nowaki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Littérature
 , roman de Natsume Sōseki

Navire
 Nowaki, un destroyer de classe Kagerō lancé en 1940 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de toponyme